

Onomastica
 Josephine e Joséphine – varianti in diverse lingue del nome proprio di persona Giuseppina

Cinema
 Josephine (Les Demoiselles de Rochefort) – film del 1967
 Joséphine – film francese del 2013 di Agnès Obadia

Televisione
Joséphine, ange gardien – telefilm francese
Josephine Klick – telefilm tedesco

Geografia
 Josephine – località dell'Alabama
 Josephine – località della Pennsylvania
 Josephine – località del Texas

Musica
 Josephine – cantante greca
 Josephine – brano musicale del 1951 inciso da vari cantanti
 Josephine, conosciuto anche come My Girl Josephine – brano musicale inciso originariamente da Fats Domino nel 1960
 Josephine – canzone del musical Silk Stockings (1966)
 Josephine – canzone/singolo di Chris Rea del 1985
 Josephine – brano musicale di Tori Amos del 1995, dall'album To Venus and Back
 Josephine – brano musicale dei Supernaturals del 1996
 Josephine – album di Jason Molina del 2009
 Josephine – brano musicale di Jason Molina dall'album omonimo